Andrea della Valle (1463-1534) – cardinale italiano
Andrea da Valle – architetto italiano del XVI secolo
Andrea Della Valle (n. 1965) – imprenditore italiano

Basilica di Sant'Andrea della Valle – chiesa di Roma